Sarah Ferguson (1959), hertogin van York, lid van de Britse koninklijke familie
 Alex Ferguson (1941), een Schotse voetbaltrainer
 Fergie (zangeres) (1975), zangeres van de Amerikaanse hiphop-/popgroep The Black Eyed Peas
 DJ Fergie, een Noord-Ierse dj
 De Ferguson TE20 tractor, ook Fergie genoemd